Simon Brown peut désigner :
  (mort 1603), ou Brown, MP ;
  (1956-), écrivain australien de science-fiction ;
  (1969-), joueur de cricket anglais ;
  (1976-), footballeur anglais ;
  (1983-), footballeur anglais ;
 Simon Brown (1963-), boxeur jamaïcain ;
 , compositeur, chanteur et chef d'orchestre ;
  (1802-1873), lieutenant-gouverneur du Massachusetts ;
  (1942-), skieur olympique australien ;
 Simon Brown, baron Brown d'Eaton-under-Heywood (1937-), juge britannique, Law Lord et membre du British Privy Council ;
  (1963-), golfeur anglais ;
  (1989-), joueur de rugby à XIII.

Voir aussi 

  (1680–1732), ministre dissident et théologien